Теро Симиля (; 26 февраля 1980, Юливиеска, Финляндия) — финский лыжник, участник Зимней Олимпиады в Турине 2006 года, многократный чемпион Финляндии.

Биография 
Родился 26 февраля 1980 года в Юливиеска. Он представлял спортивный клуб , где его тренерами были Эркки Мустола и .

В своей спортивной карьете четыре раза становился победителем Чемпионата Финляндии, завоевал девять серебряных и девять бронзовых медалей; в 2006 году принимал участие в Зимней Олимпиаде в Турине, и Чемпионатах мира по лыжным видам спорта в 2005, 2007, 2011 и 2013 годах.

В марте 2014 года уличён в применении ЭПО-допинга в связи с чем заявил о прекращении спортивной карьеры.

См. также 
 Допинговое дело STT

Примечания

Ссылки 
 Tero Similä FIS:n tietokannassa 

Лыжники Финляндии